Kudensee peut faire référence à :
 Kudensee, un lac située dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne ;
 Kudensee, une commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein.